Echo (slovensko odmev) je lahko:
 Echo (strip)
 Echo (pesem)
 Echo (album)
 ECHO (Evropska komisija)
 Echo (založniška hiša)
 Echo (Unix)
 ECHO protokol
 ECHO (nagrada)
 Echo & the Bunnymen
 Echo I in Echo II
 Echo satelit
 Toyota Echo
 Fox's Echo
 HMS Echo - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice